Koželuh (tschechisch für Gerber) ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Koželuh (1895–1950), tschechoslowakischer Fußball-, Eishockey- und Tennisspieler
 Katharina Koželuh (1785–1858), böhmische Pianistin, siehe Katharina Cibbini
 Leopold Koželuh (1747–1818), böhmisch-österreichischer Komponist und Musikpädagoge